

Лейк-Шервуд — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Лейк-Шервуд — переписна місцевість, штат Вісконсин